Trabucchi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Trabucchi (1907–1998), italienischer Rechtswissenschaftler, Richter und Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof
 Giuseppe Trabucchi (1904–1975), italienischer Rechtsanwalt und Politiker (DC)

Siehe auch:

 Trabucco, Plural  Trabucchi, Pfahlbauten an der abruzzesischen Küste der Adria